Mužská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2020 probíhala ve druhé polovině září 2020, v dodatečně určeném termínu v důsledku pandemie covidu-19. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl první světový pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve druhém kole dohrál na raketách  Inda Rohana Bopanny a Kanaďana Denise Shapovalova.  

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve finále zdolal francouzskou dvojici Jérémy Chardy a Fabrice Martin. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali čtvrtou společnou trofej. V probíhající sezóně tak s antukovou zápasovou bilancí 16–1 zůstávali jediným párem, který vyhrál více než jednu trofej. 34letý Granollers, jenž navázal na římský triumf z roku 2012, vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour, s celkovým poměrem finále 21–21. Pro 35letého Zeballose to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (vítězové)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2020